Hoeksche Waard puede referirse a:

 Hoeksche Waard (isla), isla de la provincia de Holanda Meridional, Países Bajos
 Hoeksche Waard (municipio), municipio de la provincia de Holanda Meridional, Países Bajos